Rancho Texicano: The Very Best of ZZ Top () — сборник из 2 CD американской рок-группы ZZ Top, вышедший в 2004 году. По существу является урезанным вариантом предыдущего релиза группы, бокс-сета Chrome, Smoke & BBQ,  избранной антологии творчества группы с её создания (и даже немного ранее) и до 1992 года.

Об альбоме 

Слово «Texicano» в названии альбома — характерная для южного диалекта  (см. cпанглиш) и творчества группы смесь английского слова Texas и испанского сленгового Mexicano (ср. Texicali), таким образом название альбома можно перевести, как называется «Ранчо „Техасский мексиканец“» или наоборот, «Мексиканский техасец».

И этот альбом был тепло встречен критиками, несмотря на то, что около года назад был выпущен более полный бокс-сет: «Два релиза может быть и были выпущены ужасающе близко друг к другу, но они для разных аудиторий; другими словами полно поклонников, которым нужны лишь все хиты, а не полный бокс-сет и это именно то, что на этом альбоме из 38 песен.

Список композиций

CD 1

CD 2

Состав 
 Билли Гиббонс — вокал, гитара
 Дасти Хилл — бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные

Примечания 

Альбомы ZZ Top